Oh Uganda, Land of Beauty () — державний гімн Уганди. Офіційно затверджений 1962 році після проголошення незалежності. Слова та музику склав Джордж Уілберфорс Какома.

Текст гімну 
 Oh Uganda! may God uphold thee,
 We lay our future in thy hand.
 United, free,
 For liberty
 Together we’ll always stand.

 Oh Uganda! the land of freedom.
 Our love and labour we give,
 And with neighbours all
 At our country’s call
 In peace and friendship we’ll live.

 Oh Uganda! the land that feeds us
 By sun and fertile soil grown.
 For our own dear land,
 We’ll always stand,
 The Pearl of Africa’s Crown.

Див. також 
 Герб Уганди
 Прапор Уганди

Посилання 
 Сторінка гімну на сайті www.nationalanthems.info

Національні символи Уганди
Уганда
Уганда
Музика Уганди